Ez a lap az Eltűntnek nyilvánítva című kanadai televíziós sorozat epizódjait tartalmazza.

Első évad

Második évad

Harmadik évad

Források 
 IMDb
 Port.hu – epizódlista

Televíziós sorozatok epizódlistái